Джордж Калверт:
 Калверт, Джордж Генри (1803—1889) — американский писатель-биограф.
 Калверт, Джордж, 1-й барон Балтимор (1579—1632) — государственный деятель и колонизатор, член Парламента и государственный секретарь при короле Якове I.